Выгон — многозначный термин:
 Выгон — земельный участок c кормовыми травами, используемый как пастбище для скота.

Населённые пункты

Россия 
 Выгон — деревня в Должанском районе Орловской области.
 Выгон — деревня в Залегощенском районе Орловской области.

Украина 
 Выгон — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
 Выгон — село, входит в Злазненский сельский совет Костопольского района Ровненской области.

См. также 
 Выгонка (значения)